In der deutschen Verwaltungsgeschichte gab es verschiedene Verwaltungseinheiten mit dem Namen Landkreis Weißenburg:

* einen Landkreis in Elsass-Lothringen (1873–1920), siehe Kreis Weißenburg
 einen Landkreis in Bayern (1862–1972, bis 1939 Bezirksamt Weißenburg), siehe Landkreis Weißenburg in Bayern
 den heutigen bayerischen Landkreis Weißenburg-Gunzenhausen